Сухоногово — посёлок в Костромском районе Костромской области. Административный центр муниципального образования Чернопенское сельское поселение. Находится в пригородной зоне Костромы.

Географическое положение 
Расположен в юго-западной части области, у реки Волга.

История 
Возглавлял ранее Сухоноговский сельсовет.

С 30 декабря 2004 года Сухоногово возглавляет образованное муниципальное образование Чернопенское сельское поселение, согласно Закону Костромской области № 237-ЗКО.

Население

Известные уроженцы, жители 
В посёлке работала Грачёва, Зинаида Иольевна (27 августа 1926 года — 8 апреля 2005 года) — бригадир фермы колхоза «Пятилетка», Герой Социалистического Труда.

Инфраструктура 
МОУ Чернопенская средняя общеобразовательная школа.

Сухоноговский центр культуры.

Церковь Александра Невского.

Транспорт 
Доступен автомобильным и водным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты Костромского района
Населённые пункты  на Волге